La oración en el huerto de Getsemaní, que se encuentra en el Museo de Arte de Toledo, en Toledo (Ohio) és una obra de El Greco realizada circa 1590-95. Este pintor realizó dos tipologías bastante diferentes de esta temática. El tipo-I es la variante de formato apaisado, y el tipo-II es la variante de formato vertical. La versión del Museo de Toledo (Ohio) es considerada como la mejor de las tres pinturas conservadas del tipo-I, y consta con el número 29 en el catálogo razonado realizado por el profesor e historiador del arte Harold Wethey, especializado en El Greco

Temática de la obra 
La oración en el huerto de Getsemaní es un episodio muy importante, y por este motivo está citado en los cuatro Evangelios canónicos. Después de una corta introducción en el Evangelio de Juan (Jn 18,1-3) los tres Evangelios sinópticos narran más extensamente los hechos acaecidos en el huerto de Getsemaní. Pero El Greco no sigue la narración de un solo evangelista. A las narraciones del Evangelio de Mateo (Mt 26,36-46) y del Evangelio de Marcos (Mc 14,34-42), añade elementos del Evangelio de Lucas (Lc 22,39-46) al que sigue cuando describe la aparición de un ángel, y cuando representa a Cristo arrodillado y no prosternado como lo describen los otros dos evangelistas. Cabe mencionar que El Greco representa a Cristo extasiado, sin ningún signo de angustia, a pesar de que el ángel le muestra el cáliz de su Pasión

Análisis de la obra 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 102,2 x 113,7 cm.; Fecha de realización: 1590-95; Museo de Arte de Toledo; Toledo (Ohio); 
 Firmado con letras griegas en cursiva: δομήνικος θεοτοκóπουλος κρές ε'ποíει.

Este lienzo es el mejor ejemplo de las tres versiones conservadas del tipo-I, a pesar de que fue excesivamente restaurado y limpiado, con lo cual perdió las veladuras finales, especialmente sobre la figura de Cristo. El paisaje, frío y gris, produce un efecto impresionante.  

El Greco utiliza la similitud de los contornos para enfatizar el valor de una forma. Por ejemplo, la gran roca detrás de Cristo parece ser su propia sombra, convertida en piedra, y mucho más grande. Por el contrario, los Apóstoles dormidos son representados pequeños y alojados en una especie de cueva. El ángel está representado con lirismo y monumentalidad. A pesar del extraordinario juego de formas, lo más importante de este lienzo es el color, que sirve para dar belleza y armonía a cada elemento en particular, para dinamizarlos y realzarlos. También es encomiable tanto la delicadeza del follaje como las flores representadas en primer término, y el arbusto a la derecha de Jesús. Estos elementos, además de su belleza, dan a la escena un interesante carácter terrenal, porqué de lo contrario esta obra se convertiría en una composición excesivamente visionaria.

Procedencia 

 Colección Cacho, Madrid
 Lionel Harris, Londres (circa 1926)
 Arthur Sachs, New York (circa 1928)
 Comprado con fondos de Libbey Endowment,
 Donado al Museo de Toledo (Ohio) per Edward Drummond Libbey

Referencias

Bibliografía 

 ÁLVAREZ LOPERA, José; El Greco, La Obra esencial; Editorial Sílex; Madrid-2014; ISBN 978-84-7737-8600
 GUDIOL, José ; Doménikos Theotokópoulos, El Greco ; Ediciones Polígrafa, S.A.; Barcelona-1982; ISBN 84-343-0031-1
 WETHEY, Harold E.; El Greco y su Escuela (Volumen-II); Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.

Enlaces externos 
http://emuseum.toledomuseum.org/objects/54729/the-agony-in-the-garden?ctx=61122d17-ce18-4d95-91bf-9cdcea3db0c7&idx=0l.

Pinturas representando a Jesús
Cuadros de los años 1590
Representaciones de ángeles
Pasión de Jesús en la pintura
La oración en el huerto
Toledo Museum of Art